Ганьер (фр. Gagnaire) - французская фамилия.

 Ганьер, Луиза (1889-1902) — французская романистка; жена радикального депутата Ганьера, автор ряда романов с социалистическим оттенком
 Ганьер, Пьер (род. 9 апреля 1950) — знаменитый французский шеф-повар и владелец одноимённого ресторана в Париже.

Примечания